Goran Milošević ist der Name folgender Personen:

* Goran Milošević (Schachspieler) (* 1964), jugoslawisch-schweizerischer Schachspieler 
 Goran Milošević (Fußballspieler) (* 1972), serbischer Fußballspieler 
 Goran Alexander Milošević Sjöström (* 1992), schwedischer Fußballspieler, siehe Alexander Milošević